Сербин — прізвище кількох діячів Козацької Гетьманської держави XVII століття, пов'язане з їх етнічним чи національним походженням, але правдоподібно не споріднених між собою.

 Сербин Войца — полковник переяславський.
 Сербин Іван — полковий хорунжий Чорноморського козацького війська.
 Сербин Іван Іванович — сотник Мереф'янський. Наказний полковник Харківський (1682, 1687) та Ізюмський (1691).
 Сербин Іван Федорович — полковник лубенський.
 Сербин Іван Юрійович — полковник брацлавський.
 Сербин Костянтин — перекладач, пізніше козацький отаман.
 Сербин Максим — в 1741—1743 рр. наказний сотник Вибельської сотні Чернігівського полку.
 Сербин Олексій, писар Смілянської сотні (1757—1762), писар Роменської сотні Лубенського полку в 1768 р.
 Сербин Остап — військовий писар Війська Запорозького Низового.
 Сербин Пилип (Филипп) — отаман Домонтовської сотні Переяславського полку (1761—1762).
 Сербин Роман (1939) — канадський історик і політолог українського походження.
 Сербин Руслан Андрійович — проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України.
 Сербин Федір Васильович, полковий асаул, армии порутчик Чорноморського козацького війська.
 Сербин Федір Іванович (1678—1679) — Полковник Острогозького полку.
 Сербин Федір Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Сербин Яків — київський друкар і гравер другої половини 18 століття.

Див. також 
 Сербін

Примітки 

Українські прізвища